Publius Cornelius Rufinus (Kr. e. 3. század), római hadvezér
 Rufinus (grammatikus) (2. század), nyelvtudós
 Rufinus bizánci miniszter (? – 395), latin államférfi
 Tyrannius Rufinus (345 körül – 410), egyházi író